Детска Евровизия 2014 () е 12-ото ежегодно издание на Детската Евровизия, който се провежда в гр. Марса, Малта. Това е първото домакинстване на Малта, спечелено с нейната победа в Детски песенен конкурс Евровизия 2013.

Финалът се състои на 15 ноември 2014 г. и се провежда в Корабостроителния комплекс в гр. Марса, близо до столицата Валета. Участващите страни са 16, като Италия, Черна гора и Словения правят дебют, а България, Кипър, Сърбия и Хърватия се завръщат в конкурса след няколкогодишно отсъствие, докато Азербайджан, Република Македония и Молдова се оттеглят.

Българският представител на конкурса е Крисия Тодорова, която представя песента „Планетата на децата“, като завършва на почетното 2-ро място със 147 точки след Италия.

Българско участие 
На 25 юли 2014 г. година Слави Трифонов обявява в „Шоуто на Слави“, че от БНТ има предложение Крисия да представи България на Детската Евровизия през 2014 г.. На сцената на конкурса тя трябва да изпълни авторска песен на български език, каквато екипът на шоуто представя 2 месеца по-късно. Заедно с нея на сцената на европейския конкурс свирят братята-пианисти Хасан и Ибрахим Игнатови.

На 15 ноември Крисия е под № 2. По време на гласуването България получава 12 точки от Кипър, Хърватия, Сърбия и Нидерландия, по 10 точки от Италия, Швеция и Словения, по 8 точки от Грузия, Малта, Украйна и Черна гора, по 7 точки от Беларус, Армения, Русия и 4 точки от Детското жури.

Участници

Гласуване 

 ДЖ – Детско жури

12 точки 
Държави, получили 12 точки:

Източници 

2014
Музикални фестивали в Малта
2014 година в Европа